Příjmení Laštůvka nese více různých osobností:

 Hubert Laštůvka (1906–1975) – slezský národopisec
 Jan Laštůvka (* 1982) – český fotbalový brankář a bývalý reprezentant
 Oldřich Laštůvka (1913–1996) – český akademický malíř
 Vladimír Laštůvka (1943-2018) – český politik
 prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka (* 1955), moravský zoolog, entomolog

Reference